

Persone 
 Jakob Greber (?-1731) – compositore tedesco
 Jakob Greber (2003) – sciatore austriaco